Salda může znamenat:

 Salda (přítok Tagilu) — řeka ve Sverdlovské oblasti v Rusku, přítok Tagilu
 Salda (přítok Tury) — řeka ve Sverdlovské oblasti v Rusku, přítok Tury

Související články 
 Verchňaja Salda — město ve Sverdlovské oblasti v Rusku
 Nižňaja Salda — město ve Sverdlovské oblasti v Rusku